OMG — аббревиатура:
 Oh My God! (о Боже мой!) — общеупотребительное сокращение-англицизм при текстовом общении.
 Oh My God — китайская киберспортивная организация.
 omg! — сайт компании Yahoo!, посвящённый новостям и слухам о знаменитостях.
 Object Management Group (Группа управления объектами) — рабочая группа (консорциум), занимающаяся разработкой и продвижением объектно-ориентированных технологий и стандартов, преимущественно технологии CORBA.
 OMG или OMPG () — сетевая многопользовательская игра.
 OMG — расширение имени файла для формата .
 Oh My Girl — южнокорейская поп-группа.
  (Олимпиада растерянных гиков) — регулярный конкурс на сатирическом блоге The Daily WTF.
  — музыкальная группа из Санта-Фе, Нью-Мексико.
  — международная страховая компания.
  — химическое предприятие в Кливленде (штат Огайо), символ акций на Нью-Йоркской фондовой бирже — NYSE:OMG.
 OMG (песня) — песня Ашера.
См. также
 Частица Oh-My-God («О боже мой!») — самая быстрая зарегистрированная частица из имеющих массу.